Li-čcheng je čínské místopisné jméno pro:

 Li-čcheng (Čchüan-čou) – městský obvod v městské prefektuře Čchüan-čou v provincii Fu-ťien;
 Li-čcheng (Pchu-tchien) – městský obvod v městské prefektuře Pchu-tchien v provincii Fu-ťien;
 Li-čcheng (Šan-si) – okres v provincii Šan-si;
 Li-čcheng (Šan-tung) – městský obvod v provincii Šan-tung.

Externí odkazy